Pfeffermuschel bezeichnet
 Die Große Pfeffermuschel (Scrobicularia plana)
 Die Kleine Pfeffermuschel oder Weiße Pfeffermuschel (Abra alba)